Haplocytheridea är ett släkte av kräftdjur. Haplocytheridea ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Haplocytheridea